Raúl Alonso Jiménez Rodríguez (Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, Mexikó, 1991. május 5. –) a mexikói válogatott olimpiai bajnok (2012, London) labdarúgója, jelenleg az angol élvonalban szereplő Wolverhampton Wanderers játékosa. Korábbi klubjával, a mexikóvárosi Américával eddig egy mexikói bajnoki címet szerzett. Tagja volt annak a csapatnak, amely Mexikó történetének 13. olimpiai aranyérmét szerezte.

A válogatottban 2013. október 11-én a Panama elleni vb-selejtezőn a 85. percben 15 méterről lőtt ollózós gólját a CONCACAF zónában az év góljává választották.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Club América
Jiménez 2010 és 2014 között egyetlen profi csapatban lépett pályára: nevelőegyesületében, a mexikóvárosi Club Américában. Első mérkőzését 2011. október 9-én játszotta a Monarcas Morelia ellen. Legnagyobb sikerét a 2013-as Clausura bajnokságban érte el, amikor együttesével bajnoki címet szerzett. Ugyanebben a szezonban a bajnokságban 3 duplázásával az első helyezést érte el a duplázások versenyében.

Atlético Madrid
2014 nyarán még négy mérkőzésen pályára lépett a mexikói bajnokság Apertura szezonjában, azonban augusztus elején a spanyol Atlético Madridhoz igazolt. Új klubja színeiben első hivatalos meccsén augusztus 19-én csereként lépett pályára a spanyol szuperkupában a Real Madrid ellen, a 77. percben. Ezzel ő lett a harmadik mexikói játékos az Atlético történetében.

A szezon azonban nem sikerült jól számára: kevés lehetőséget kapott, 2015 tavaszán pedig a Marca spanyol bajnokságra vonatkozó világhálós szavazásán az év legrosszabb támadójává választották.

Benfica
2015 augusztusában jelentették be, hogy a portugál Benficához igazolt.

Wolverhampton Wanderers
2018. június 12-én az angol élvonalba feljutó Wolverhampton Wanderers vette kölcsön. 2019. április 4-én a klub bejelentette, hogy 38 000 000 euró ellenében végleg megszerezte Jiménezt, négyéves szerződést írt alá.

Az olimpiai válogatottban
Meghívót kapott a 2012-es londoni olimpián szereplő mexikói csapatba is, de kezdőként egyetlen mérkőzésen sem szerepelt. A hat meccsből, amit hazája játszott, ötször lépett pályára, mindannyiszor csereként. A Brazília ellen megnyert döntőben a 86. perctől kezdve kapott lehetőséget.

A felnőtt válogatottban
2013-ban szerepelt a CONCACAF-aranykupán és a világbajnoki selejtezőkön is, majd bekerült a 2014-es labdarúgó-világbajnokság mexikói keretébe is. Eddig összesen 98 hivatalos FIFA-mérkőzésen szerepelt, plusz 2013-ban és 2019-ben három olyanon, amit a FIFA nem ismer el: az egyik a Finnország elleni barátságos, a másik egy-egy CONCACAF-aranykupán egy-egy Martinique elleni. Ez utóbbiakat a FIFA azért nem ismerte el, mert Martinique nem FIFA-tag.

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek 

Mexikói olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2012)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
1991-ben született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
A Club América labdarúgói
Az Atlético Madrid labdarúgói
A Benfica labdarúgói
A Wolverhampton Wanderers labdarúgói
Mexikói labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
A La Liga labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói